Рудногорское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в
Нижеилимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Рудногорск.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 3620 человек, в том числе 1724 мужчины и 1896 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Рудногорск

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Городские поселения Иркутской области